Azlan Shah di Perak – è stato sultano di Perak dal 1984 al 2014 e Yang di-Pertuan Agong della Malaysia dal 1989 al 1994
 Azlan Shah Kamaruzaman – è un pilota motociclistico malese